Love in Stereo – canzone di Ola Svensson
Love in Stereo – album di Carmen Reece
Love in Stereo – album di Rahsaan Patterson